Mistrzostwa Europy w Szermierce 2014 – 27. edycja mistrzostw Europy odbyła się w hali Rhénus Sport w Strasburgu (Francja) w dniach 7–14 czerwca 2014.

Program

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Skład reprezentacji Polski

mężczyźni

floret 
 Michał Majewski (AZS AWF Warszawa) – odpadł w 1/8 finału
 Radosław Glonek (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadł w 1/16 finału
 Paweł Kawiecki (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadł w 1/16 finału
 Leszek Rajski (Wrocławianie) – odpadł w 1/32 finału
 drużyna (Glonek, Kawiecki, Majewski, Rajski) – zajęła 4. miejsce

szabla 
 Mikołaj Grzegorek (UKS Victor Warszawa) – odpadł w 1/16 finału
 Adam Skrodzki (AZS AWF Katowice) – odpadł w 1/16 finału
 Daniel Olejnik (AZS AWF Warszawa) – odpadł w 1/32 finału
 Damian Skubiszewski (TMS Sosnowiec) – odpadł w 1/32 finału
 drużyna (Grzegorek, Olejnik, Skrodzki, Skubiszewski) – zajęła 12. miejsce

szpada 
 Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) – odpadł w 1/16 finału
 Michał Adamek (AZS AWF Wrocław) – odpadł w 1/32 finału
 Marcel Baś (Krakowski Klub Szermierzy) – odpadł w 1/32 finału
 Krzysztof Mikołajczak (St. Szerm. Legia Warszawa) – odpadł w 1/32 finału
 drużyna (Adamek, Baś, Mikołajczak, Zawrotniak) – zajęła 12. miejsce

kobiety

floret 
 Marta Łyczbińska (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadła w 1/8 finału
 Karolina Chlewińska (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadła w 1/16 finału
 Hanna Łyczbińska (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – 1/16 finału
 Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań) – odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Chlewińska, H. Łyczbińska, M. Łyczbińska, Synoradzka) – zajęła 4. miejsce

szabla 
 Aleksandra Socha (AZS AWF Warszawa) – odpadła w ćwierćfinale
 Matylda Ostojska (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/8 finału
 Katarzyna Kędziora (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/16 finału
 Małgorzata Kozaczuk (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Bogna Jóźwiak, Kozaczuk, Ostojska, Socha) – zajęła 5. miejsce

szpada 
 Dominika Mosler (Górnik Radlin) – odpadła w 1/16 finału
 Ewa Nelip (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 Magdalena Piekarska (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 Małgorzata Stroka (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Mosler, Nelip, Piekarska, Stroka) – zajęła 6. miejsce

Rezultaty

Mężczyźni

Floret indywidualnie 
9  czerwca

Floret drużynowo 
13 czerwca

Szabla indywidualnie 
10 czerwca

Szabla drużynowo 
14 czerwca

Szpada indywidualnie 
7 czerwca

Szpada drużynowo 
11 czerwca

Kobiety

Floret indywidualnie 
10 czerwca

Floret drużynowo 
18 czerwca

Szabla indywidualnie 
9 czerwca

Szabla drużynowo 
13 czerwca

Szpada indywidualnie 
8 czerwca

Szpada drużynowo 
12 czerwca

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w szermierce
2014 w sporcie
Zawody sportowe w Strasburgu
2014 we Francji